Illa de Jeju, l'illa més gran de Corea del Sud
 Província de Jeju (Jeju-do), província de Corea del Sud de l'illa de Jeju
 Ciutat de Jeju, la ciutat més gran de Jeju-do
 Jeju United FC, equip de fútbol de la ciutat de Jeju
 Gos de Jeju, gos originari de Jeju-do
 Llengua de Jeju, l'idioma coreà que es parla a Jeju-do
 Poble de Jeju
 Jeju Black, raça de bestiar de l'illa
 Jeju Air, aerolínia que opera des de Jeju-do
 Jeju Bank, filial del Shinhan Bank
 Jeju (woreda), un dels 180 districtes woredes de la regió etíop d'Oròmia
 Jeju Shinhwa World, un complex turístic sud-coreà situat a l'illa de Jeju
 Hoplerythrinus unitaeniatus, peix amazònic conegut com jeju